Impierator Aleksandr III – rosyjski pancernik z okresu wojny rosyjsko-japońskiej
 Impierator Aleksandr III – pierwotna nazwa rosyjskiego pancernika „Wola”
 Impierator Aleksandr III – rosyjski statek z 1914 roku